Монманеу () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Барселона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Анойя. Занимает площадь 13,62 км². Население — 184 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Datos estadísticos
 Datos del consejo comarcal de l’Anoia

Муниципалитеты Барселоны